Список людей, состояние которых превышает 1 млрд долл. на февраль 2005 года по версии журнала Forbes (The World's Richest People 2005).

Десять самых богатых людей

Полный список миллиардеров

Примечания 
 Согласно «Veckans Affarer», Ингвар Кампрад являлся в 2005 году самым богатым человеком. Однако это заявление опровергнуто IKEA Corp., которая отметила, что Кампрад больше не владеет компанией, и она не должна быть включена в его личное состояние.
 Сэм Уолтон (en), будь он жив, был бы самым богатым в мире, в 2 раза богаче Билла Гейтса.

Ссылки 
 The World’s Richest People 2005.

Списки самых богатых людей мира
Миллиардеры